Tanlallé är en kulle i Burkina Faso.   Den ligger i provinsen Province du Bam och regionen Centre-Nord, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Ouagadougou. Toppen på Tanlallé är  meter över havet.

Terrängen runt Tanlallé är huvudsakligen platt. Tanlallé är den högsta punkten i trakten. Närmaste större samhälle är Kongoussi,  km öster om Tanlallé.

Trakten runt Tanlallé består i huvudsak av gräsmarker. Runt Tanlallé är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är augusti, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är november, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Kullar i Centre-Nord
Berg i Burkina Faso 500 meter över havet eller högre
Kontrollbehov inkommande wikilänkar